Victorin est un prénom masculin francisé, d'origine romaine, venant du latin . Il a pour féminins Victorina et Victorine.

Botanique 
 Marie-Victorin (1885-1944), religieux canadien, botaniste, intellectuel et écrivain.

Catholicisme

Saints chrétiens 
 Victorin d'Amiterne ( ou ), évêque d'Amiterne, martyr à Rome ; fêté localement le 5 février.
 Victorin de Corinthe († 284), martyr à Corinthe, fêté le 25 février.
 Victorin de Diospolis († 284), martyr à Diospolis en Thébaïde, fêté le 25 février.
 Victorin de Pettau († vers 303 ou 304), évêque de Ptuj, martyr ; fêté le 2 novembre.
 Victorin d'Auvergne († 260), prêtre païen, converti par saint Austremoine le premier évêque de Clermont, martyrisé et mis à mort en Auvergne, avec Cassius, Maxime et d'autres compagnons, par Chrocus chef païen des Alamans ; fêté le 15 mai.
 Victorin d'Albano († vers 305), un des Quatre Saints couronnés d'Albano.
 Victorin de Camerino († vers 543), frère d'un saint Séverin, ermite, puis évêque de Camerino dans les Marches ; fêté le 8 juin en Orient. 
 Victorin († ?), avec Eucire, Paul, Donat, Fortunat et vingt-huit autres, martyrs en Afrique ; fêtés le 22 février par les Églises orthodoxes.

Ordre religieux 
 Victorins, nom des chanoines réguliers de Saint-Victor.

Enseignement 
 Cégep Marie-Victorin, collège d'enseignement général et professionnel situé au nord-est de l'Île de Montréal

Histoire 
 Joseph Victorien Sicard (1773-1813), général de brigade français du Premier Empire.
 Victorin (), usurpateur romain, l'un des Trente Tyrans.

Politique 
 Victorin Lurel (1951), homme politique français.

Notes et références

Voir aussi 
 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement.